Il singolare del WCT Finals 1987 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Anders Järryd era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Miloslav Mečíř ha battuto in finale 6–0, 3–6, 6–2, 6–2 John McEnroe.

Teste di serie

Tabellone

Note 

WCT Finals 1987